El Cantón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cantón, Jalisco, 
 El Cantón, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar